Флаг городского округа Красноарме́йск Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 декабря 2004 года, как флаг муниципального образования «Город Красноармейск» Московской области, и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1813.

Решением Совета депутатов городского округа Красноармейск от 27 июня 2012 года № 5-2, было принято: считать флаг муниципального образования «Город Красноармейск» Московской области, утверждённый решением Совета депутатов города Красноармейска Московской области от 24 декабря 2004 года № 23-4, официальным символом городского округа Красноармейск Московской области и оставить при этом без изменений описание, рисунок и обоснование символики флага.

Описание 
«Флаг городского округа Красноармейск представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с зелёной полосой вдоль нижней кромки в 2/7 ширины полотнища; вдоль древка — красная полоса (перекрывающая зелёную) в 1/5 длины полотнища; посередине жёлтой части красная стена, имеющая посередине высокие, без створ, ворота; стена и ворота украшены сверху башенками с белыми кровлями и зубцами разной высоты, завершёнными белым».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба города Красноармейска по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Основной фигурой флаг являются ворота — главная часть исторического памятника города Красноармейска — Красные ворота, сохранившиеся от Вознесенской бумагопрядильной мануфактуры, основанной в 1834 году.

Ворота — геральдический символ новой жизни, начало города как такового. Открытые ворота говорят о гостеприимстве и доброте его жителей.

Стена — символ надёжности и самостоятельности города.

Красный цвет в геральдике символизирует мужество, труд, красоту, созвучен названию города Красноармейска, а также указывает на смысловую связь и причастность города к военно-промышленному комплексу и вооружённым силам.

Зелёный цвет — символ природы, надежды, здоровья, развития.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, интеллекта, уважения.

Примечания 

Флаги с изображением крепости